Die Wyschtscha Liha 2001/02 () war die 11. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Männerfußball. Die Spielzeit begann am 7. Juli 2001 und endete am 11. Juni 2002.

Modus 
Vierzehn Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Titelverteidiger Dynamo Kiew und Schachtar Donezk dominierten die Saison. Am vorletzten Spieltag kam es zum Aufeinandertreffen der noch beiden ungeschlagenen Teams. Dabei löste Schachtar durch den 2:0-Sieg Dynamo als Tabellenführer ab und gewann zum ersten Mal die ukrainische Meisterschaft.

Der Tabellenletzte stieg direkt in die Perscha Liha ab. In einem Relegationsspiel sicherte sich Polihraftechnika Oleksandrija gegen den Vierten der Perscha Liha, Polissja Schytomyr, den Ligaverbleib.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation

Die Meistermannschaft von Schachtar Donezk

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse mit Torschützen ukranianfootball.narod.ru (ukrainisch)

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001/02